Urbano foi o cognome de vários papas católicos: 

017  Santo Urbano I ~ (222?-230?) 	
161  Beato Urbano II ~ (1088-1099) O.S.B. 	
174  Papa Urbano III ~ (1185-1187) 	
184  Papa Urbano IV ~ (1261-1264) 	
202  Beato Urbano V ~ (1362-1370) O.S.B.	
204  Papa Urbano VI ~ (1378-1389) 	
235  Papa Urbano VII ~ (1590) 	
242  Papa Urbano VIII ~ (1623-1644)

Desambiguação